Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 1999/2000 war die 54. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der fünften Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war der SuS 09 Dinslaken nach fünf Jahren wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger SSVg Velbert (Wiederaufstieg nach neun Jahren), SV Hilden-Nord (erstmals in der Verbandsliga) und Hülser Sportverein (Rückkehr 31 Jahre nach dem Abstieg des Hülser FC) hinzu.

Sieger wurde zum zweiten Mal die SSVg Velbert, die damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg und nach 30 Jahren in der überregionalen Spielbetrieb zurückkehrte. Der Zweitplatzierte, Ratingen 04/19, bestritt ein Aufstiegsspiel gegen den Zweitplatzierten der Verbandsliga Mittelrhein, den VfL Rheinbach, und stieg erstmals in die Oberliga auf.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. SuS 09 Dinslaken wurde in die Landesliga durchgereicht und stieg nach zehn Jahren wieder aus der Verbandsliga ab. Der SV Wermelskirchen verließ die Verbandsliga nach zwei Spielzeiten wieder, der Düsseldorfer SV 04 nach sieben Jahren.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

1999
Fußballsaison 1999/2000